Ас-Невес () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кондадо. Занимает площадь 66 км². Население — 4429 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Муниципалитеты Понтеведры